La Dernière Séance est le titre de plusieurs œuvres :
 La Dernière Séance (), nouvelle fantastique d'Agatha Christie (1933) ;
 La Dernière Séance (), film américain réalisé par Peter Bogdanovich (1971) ;
 La Dernière Séance, album d'Eddy Mitchell (1977) ;
 La Dernière Séance, chanson d'Eddy Mitchell, tirée de l'album  (1977) ;
 La Dernière Séance, émission télévisée de cinéma diffusée sur FR3 et présentée par Eddy Mitchell (1982-1998).

Voir aussi